Hero – postać z mitologii greckiej, kochanka Leandra
 Hero – film chiński z 2002 roku
 Hero – film kosowski z 2013 roku
 Hero – album zespołu Super Junior
 Hero – album Charlotte Perrelli
 „Hero” – singel Mariah Carey
 „Hero” – singel Namie Amuro
 „Hero” – singel Davida Crosby'ego i Phila Collinsa
 „Hero” – singel grupy Machinae Supremacy
 „Hero” – singel Nasa i Keri Hilson
 „Hero” – singel Chada Kroegera
 „Hero” – singel Enrique Iglesiasa
 „Hero” – utwór Charlotte Perrelli
 „Hero” – singel Afrojacka i Davida Guetty
 „Hero” – singel Alice Merton
 „Hero” – singel Martina Garrixa i Jvke'a